Tupelo ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tupelo (Alabama)
 Tupelo (Arkansas)
 Tupelo (Mississippi)
 Tupelo (Oklahoma)

Siehe auch
 Tupelobäume